В США насчитывается 5 округов с названием Смит:
 Смит () — округ штата Виргиния.
 Смит () — округ штата Канзас.
 Смит () — округ штата Миссисипи.
 Смит () — округ штата Теннесси.
 Смит () — округ штата Техас.